Buis de Chine peut faire référence à :
 Buxus harlandii qui appartient au genre des buis ;
 Murraya paniculata qui appartient au genre des agrumes.